Бадања може бити:

 Бања Бадања, бања на планини Цер, Србија

или:

 Горња Бадања, насеље града Лознице, Србија
 Доња Бадања, насеље града Лознице, Србија